Talalajiwka (ukrainisch ; russisch /) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tschernihiw der Ukraine und Zentrum des gleichnamigen Rajons mit etwa 5000 Einwohnern.

Geschichte 
Eine Arbeitersiedlung für den Bau der Eisenbahn wurde hier 1877 begründet, der Name wurde von einem nahe gelegenen Dorf, dem heutigen Stara Talalajiwka, übernommen. Seit 1933 ist Talajiwka Zentrum des gleichnamigen Rajons, seit 1958 hat der Ort den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Weblinks 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Gegründet 1877
Rajon Talalajiwka